Pompeiopoli (Pompeiopolis) può riferirsi a:
 Pompeiopoli (Paflagonia), in Paflagonia
 Pompeiopoli (Cilicia), meglio nota come Soli